Love Kills může být:

 Love Kills (film, 1998) – americký film z roku 1998
 Love Kills (skupina) – kanadská alternativní rocková skupina
 Love Kills! album z roku 2000 německé skupiny In Strict Confidence
 Love Kills (píseň, Freddie Mercury) – píseň Freddieho Mercuryho z roku 1984
 Love Kills – píseň britské rockové skupiny Queen
 Love Kills (píseň, Roberto Bellarosa) – píseň Roberta Bellarosa z roku 2013
 Love Kills – píseň skupiny The Ramones z roku 1986
 Love Kills – píseň Robyn z roku 2010